Опа́лиха — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в одноимённом микрорайоне города Красногорска Московской области. Является станцией линии МЦД-2 Московских центральных диаметров, после запуска которой на ней останавливаются все электропоезда, следующие по маршруту МЦД-2

Состоит из одной островной платформы, оборудована эскалаторами, лифтами и турникетами. Имеет выходы на улицы Опалиха и Ольховая. Рядом с остановочным пунктом находится остановка общественного транспорта.  Восточнее остановочного пункта находится неохраняемый регулируемый железнодорожный переезд. В непосредственной близости находится жилой комплекс "Опалиха О3".

Изначально остановочный пункт, состоящий из двух боковых платформ, был открыт в 1901 году благодаря участию известного в Москве врача-новатора П. Ф. фон Штейна (к 1903 году действительному статскому советнику) — владельцу Усадьбы «Опалиха-Алексеевское» в этот период времени. Усадебные постройки сдавались дачникам, что было обычной практикой для того времени и фон Штейн стремился повысить доходность владения, в том числе за счет улучшения транспортной связи с Москвой. Он уступил часть своей земли под постройку ж/д станции «Московско-Виндавской линии».

В 1945 году при электрификации участка от Ржевского вокзала до Нахабино возле платформы была построена тяговая электроподстанция и открыта дистанция электроснабжения. В конце 80-х годов дистанция электроснабжения была переведена на станцию Нахабино, существовавшее примыкание служебного пути ко 2 главному пути снято.

Весной 2019 года боковые платформы были снесены в рамках реализации проекта МЦД. На время реконструкции были построены деревянные боковые платформы ближе к платформе Аникеевка. 6 апреля 2020 года останоновочный пункт открылся после реконструкции - была построена новая платформа островного типа и надземный переход со входом на платформу.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов 
 История пригородного движения с Рижского вокзала 

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Транспорт Красногорска
Железнодорожные станции и платформы городского округа Красногорск
МЦД-2